Дмитро Каченовський (1827 — 1872) — український вчений-правознавець, доктор юридичних наук, ординарний професор, спеціаліст з міжнародного, зокрема морського, та державного права, історії політичних учень.
 Михайло Каченовський (1775 — 1842) — український історик та літературний критик. Доктор філософії та мистецтв, професор.
 Володимир Каченовський (1826 —1892) — російський літератор. Син Михайла Каченовського.